

Мулдакаєво — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Мулдакаєво — присілок, Учалинський район, Башкортостан